Straße des Friedens 58 ist die Adresse folgender Bauwerke:

 Straße des Friedens 58 in Bitterfeld-Wolfen, siehe Liste der Kulturdenkmale in Bitterfeld-Wolfen
 Gewerbe- und Handelsschule der Lößnitzortschaften, Radebeul